Le nom néerlandais Bisschop désigne la profession d'évêque (du nl. bisschop, voir aussi anglais bishop).

Patronyme 

 Christoffel Bisschop (1828-1904), peintre néerlandais
 Claude de Bisschop (1930-2018), Général de brigade français
 Cornelis Bisschop (1630-1674), peintre néerlandais
 Éric de Bisschop (1891-1958), navigateur français
 Jules de Bisschop (1879-1954), avironneur belge.